Drużynowy Puchar Świata w tenisie ziemnym (ARAG ATP World Team Championship) w 2010 roku odbył się w dniach 16 - 22 maja tradycyjnie w niemieckim Düsseldorfie na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 1 075 000 euro. 

W turnieju wystąpiło osiem reprezentacji: Australia, Czechy, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Argentyna, Francja, Niemcy, Serbia. Obrońcami tytułu byli Serbowie, którzy w finale z 2009 pokonali zespół Niemiec. Nowymi mistrzami zostali Argentyńczycy, wygrywając imprezie po raz czwarty w historii. W finale pokonali wynikiem 2:1 zespół Stanów Zjednoczonych.

Faza grupowa

Grupa niebieska

Tabela

Wyniki

Grupa czerwona

Tabela

Wyniki

Finał

Linki zewnętrzne 
  
 Profil turnieju na stronie ATP 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Niemczech